Schloss Kogl steht für:

 Schloss Kogl (Attergau) in St. Georgen, Attergau, Oberösterreich
 Schloss Kogl (Ennstal) in Laussa, Oberösterreich
 Burgruine Kogl in Sieghartskirchen, Niederösterreich
 Burg Kogl in St. Georgen, Attergau, Oberösterreich